Гудино — название нескольких населённых пунктов:
 Гудино — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Гудино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.